

Azienda 
Panizza – azienda produttrice di cappelli

Cucina 
 Panizza – piatto tipico di Città della Pieve

Persone 
Panizza – nobile famiglia mantovana
Barnaba Panizza – architetto italiano
Bartolomeo Panizza – anatomista, medico e biologo italiano
Ettore Panizza – compositore e direttore d'orchestra argentino
Franco Panizza – ex calciatore italiano
Franco Panizza – politico italiano
Giacomo Panizza – compositore italiano
Giovanni Panizza – imprenditore italiano 
Serge Panizza – ex schermidore francese
Wladimiro Panizza – ciclista italiano

Zoologia
Forame di Panizza – parte del corpo dei coccodrilli
Ghiozzetto di Panizza – pesce della famiglia dei Gobidi

Pagine correlate

 Panizzi